Keller se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Boris Aleksandrovich Keller
 Christine Keller
 Gottfried Keller
 Robert Keller